Погба́ — прізвище. Відомі носії:
 Матіас Погба (1990) — гвінейський футболіст, гравець збірної Гвінеї. Брат-близнюк Флорантена, старший брат Поля.
 Поль Погба (1993) — французький футболіст, гравець збірної Франції. Молодший брат Флорантена та Матіаса.
 Флорантен Погба (1990) — гвінейський футболіст, гравець збірної Гвінеї. Брат-близнюк Матіаса, старший брат Поля.